

Сирда — річка в Кіровській області, ліва притока Івкіни
 Сирда — присілок, Верхошижемський район, Кіровська область